Don Smith je lahko:

Don Smith (hokejist, rojen leta 1887) (1887-1959), kanadski profesionalni hokejist
Don Smith (hokejist, rojen leta 1929) (1929-2002), kanadski profesionalni hokejist
Don Smith (ameriški nogomet) (* 1957), upokojeni ameriški igralec ameriškega nogometa v ligi NFL
Don Smith (nogometni trener), trener kolegiatnega nogometnega moštva za Kentucky State University Thorobreds, 2001–2003
Don Smith (running back) (* 1963), upokojeni ameriški igralec ameriškega nogometa v ligi NFL
Don Smith (košarkar) (* 1946), bivši igralec v Iowa State in ABA/NBA, danes znan kot Zaid Abdul-Aziz
Don Carlos Smith (1816–1841), voditelj, misijonar in periodični urednik v začetkih gibanja Latter Day Saint

Glej tudi
Donald Smith (razločitev)